Saussey, commune française de la Côte-d'Or
 Saussey, commune française de la Manche
 Saussay, commune française d'Eure-et-Loir
 Saussay, commune française de la Seine-Maritime
 Saussay-la-Campagne, commune française de l'Eure